El término "tarjeta" puede referirse a los siguientes artículos:

Artes 
Cartela o tarjeta es el adorno a modo de orla que en un edificio, una escultura o una pintura se destina a enmarcar o contener una inscripción o un emblema.

De cartulina 
Una tarjeta es un pieza de cartulina u otro material, generalmente rectangular y de pequeño tamaño, usada para escribir o imprimir algo. 

 Tarjeta de visita, utilizada para dejar por escrito los datos de una persona como su nombre, profesión, puesto, domicilio o número de teléfono, etc.
 Tarjeta de felicitación, tarjetas decoradas entregadas en ocasiones especiales, como por ejemplo la tarjeta navideña, para celebrar la Navidad.
 Tarjeta postal, una tarjeta de correo postal enviada sin sobre.
Tarjeta de navegación, anuncio impreso que contiene información de un barco así como de sus fechas de navegación

Deporte 

 Tarjeta penal: usada como medio de advertencia, represión o sanción a un jugador.

De plástico 
Son tarjetas de plástico cuyas dimensiones, ajustadas a la norma ISO/IEC 7810 ID-1 (85.60 x 53.98 mm y 0,76 mm de espesor), permiten colocarlas en un billetero junto al papel moneda. Contiene varios datos, como mínimo, el nombre del titular y número de la tarjeta. Por la tecnología de almacenamiento de datos de pueden clasificar en: 

 Tarjetas de relieve: en la que los datos aparecían escritos en relieve según norma ISO/IEC 7811-1 y el vendedor los imprimía con bacaladera y papel carbón.
 Tarjeta de banda magnética: en la que los datos se almacenan en una cinta magnética y se leen con un datáfono.
 Tarjeta inteligente, en la que los datos se almacenan en circuitos integrados incluidos.

Economía 

 Tarjeta de pago, es un medio de pago emitido generalmente por un banco, otra empresa o un estado a nombre de una persona, titular de la tarjeta. Entre ellas, podemos mencionar:

Emitidas por bancos o entidades financieras 
Pueden utilizarse en una gran cantidad de establecimientos comerciales. 

 Tarjeta de crédito: con la que el pago se realiza a través de un crédito en el que la entidad emisora de la tarjeta se convierte en acreedora y el titular de la tarjeta, en deudor.
 Tarjeta de débito: con la que el pago se realiza con el dinero que el titular ya posee en un cuenta en el banco emisor de la tarjeta.
 Tarjeta de prepago: un tipo de tarjeta de débito en la cual se anticipa el importe del consumo que se realizará sin la necesidad de estar conectadas con una cuenta bancaria.

Emitidas por otras empresas 
Solo pueden ser utilizadas para los productos o servicios de la empresa que los emite. 

 Tarjeta de fidelización, a veces llamada tarjeta de puntos, registra las bonificaciones (descuentos, premios, etc.) que la empresa emisora otorga al titular.
 Tarjeta regalo: no tiene titular, por lo que puede ser regalada.
 Tarjeta telefónica:  emitida por una empresa de telefonía para realizar llamadas a través de sus redes, ya sea de teléfonos públicos o líneas privadas.
 Tarjeta monedero sirve para aquellas transacciones de bajo monto y alto volumen que requieren gran velocidad y seguridad.

Informática 
Algunos soporte de almacenamiento de datos: 
Tarjeta perforada, una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones. Fueron fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones y se ubica en los antecedentes de la informática.
Tarjeta de memoria: usa la tecnología de memoria flash.
Tarjeta SIM: es una tarjeta inteligente desmontable usada en teléfonos móviles y módems.
 Una placa de circuito impreso que, como parte del hardware, permite a la computadora la realización de ciertas funciones:
Tarjeta gráfica, encargada de generar las imágenes presentadas en la pantalla.
Tarjeta de red, permite conectarse a una red informática.
Tarjeta de sonido, le ayuda a emitir sonidos.

Referencias

Enlaces externos